Amílcar el Samnita va ser un polític cartaginès. L'origen del seu renom no és conegut.

Va ser un dels caps del partit democràtic a Cartago durant les dissensions que van dividir al país després de la Segona Guerra Púnica, i un dels que va instigar a Cartal d'atacar les tropes de Masinissa I.

L'any 151 aC els demòcrates van expulsar de la ciutat a tots els que sospitaven que eren favorables al rei númida, i aquest va enviar als seus fills Gulussa i Micipsa per demanar la restauració dels exiliats, però no van tenir èxit i ni tan sols van ser admesos a la ciutat. Quan es retiraven els cartaginesos els van atacar i van massacrar la comitiva de Gulussa en la seva major part encara que el mateix Gulussa es va poder escapar per poc.

Aquest ultratge va portar a la guerra amb Masinissa I i de retruc a la Tercera Guerra Púnica. Poc després la pressió romana va obligar a prendre mesures desesperades al nou govern cartaginès que per acontentar a Roma va desterrar a Asdrúbal, Cartal i probablement Amílcar, caps del grup partidari de la guerra, sense aconseguir pas per això res positiu dels romans.

Referències 

Cartaginesos